Schwansdorf kan syfta på följande platser:

Polen 

 Żurawiec (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat elbląski,

Tjeckien 

 Svatoňovice, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar